Turning kan henvise til:

 Turning Torso - en skyskraber i Malmø, Sverige
 Turning Point - et pay-per-view-show inden for wrestling
 On the Turning Away - en sang fra Pink Floyds album A Momentary Lapse of Reason
 Turning (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 2011 instrueret af Charles Atlas og Antony Hegarty